Сельское поселение Посёлок Мирный — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Сельское поселение Посёлок Мирный — в Барятинском районе Калужской области.
 Сельское поселение Посёлок Мирный — в Предгорном районе Ставропольского края.